HMCS Vancouver je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Vancouver (F6A)
 HMCS Vancouver (K240)
 HMCS Vancouver (FFH 331)

Vancouver